Осеченка — топоним в Тверской области России:

 Осеченка — посёлок в Вышневолоцком районе;
 Осеченка — река, приток Тверцы;
 Осеченка — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Осеченки